

Sigle 
 Seinäjoen Jalkapallokerho – società calcistica finlandese

Codici 
 SJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di São José dos Campos (Brasile)
 sjk – codice ISO 639-3 della lingua sami di Kemi